Ubli kan syfta på följande platser:

Kroatien 

 Ubli (ort i Kroatien), Dubrovnik-Neretvas län,

Montenegro 

 Ubli (ort i Montenegro), 
 Živkovići, ort, 

Robotskapade Kroatienförgreningar
Robotskapade Montenegroförgreningar